Jméno a příjmení Josef Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Němeček (kněz) (1824–1912) – český římskokatolický kněz, spisovatel a osobní arciděkan
 Josef Němeček (tiskař) (1877–1937) – tiskař
 Josef Němeček (pilot) (1912–1984), kapitán letectva u Royal Air Force, plukovník československé armády
 Josef Němeček (herec) (1918–1984) – divadelní a filmový herec
 Josef Němeček (fotbalista) – český fotbalista
 Josef Němeček (fotbalista Teplic) (* 1924) – český fotbalista